Рунді:

 Рунді (або барунді) — народ у Східній Африці, основне населення держави Бурунді.
 Рунді (або кірунді) — мова народу рунді.